Стренуя — богиня Нового года, очищения и благополучия в древнеримской мифологии.
 (1201) Стренуя — небольшой астероид внешней части главного пояса, который был обнаружен 14 сентября 1931 года.